Абу́ль-Абба́с, Абу аль-Аббас ( — отец Аббаса) — кунья, часть арабского имени.

 Абуль-Аббас ас-Саффах — арабский халиф с 749 года, первый из династии Аббасидов.
 Абуль-Аббас Марвази — персидский поэт IX века.
 Абуль-Аббас аль-Мурси — александрийский святой суфий.
 Абуль-Аббас ибн Таймия — арабо-мусульманский теолог, правовед ханбалитского мазхаба.
 Абуль-Аббас аль-Мубаррад — один из ярких представителей басрийской школы грамматики, лингвист, мастер красноречия, знаток арабского языка.
 Мохаммад Зейдан, он же Абу Аббас — палестинский террорист.
 Абуль-Аббас — слон Карла Великого.

См. также 
 Аббас

Арабские имена